Магомедов, Муса:
 Магомедов, Муса Магомедович (1926—1997) — аварский писатель и поэт.
 Магомедов, Муса Сергоевич (род. 1970) — украинский политик, народный депутат Украины (с 2019).